Båtben kan syfta på:

 Båtben (hand) – ett ben i handen i människans skelett
 Båtben (fot) – ett ben i foten i människans skelett